

Pessoas
Fulvio Stefanini - ator brasileiro
Italo Stefanini - italiano influente na cidade de São Bernardo do Campo
Jorge Zorreguieta (Jorge Zorreguieta Stefanini) - político e fazendeiro argentino

Outros
Stefanini IT Solutions - multinacional brasileira na área de Informática
Acacia stefaninii - espécie de leguminosa do gênero Acacia

Desambiguações de sobrenomes